Педавена () — коммуна в Италии, располагается в провинции Беллуно области Венеция.

Население составляет 4381 человек, плотность населения составляет 183 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 32034. Телефонный код — 0439.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель. Праздник ежегодно празднуется 24 июня.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта